Diversitet (eng. diversity) betyder mangfoldighed, men har flere specialiseringer:

Videnskab og teknologi 
 Radioantenne diversitet
 Diversitet bruges især indenfor biologien og økologien. En høj diversitet i en biotop er udtryk for stor variation i arter, mange forskellige arter. Man taler også om diversitet i andre sammenhænge f.eks. i sprog og bymiljø.
 Biodiversitet
 Artsdiversitet
 Genetisk diversitet
 Økosystem diversitet
 Konvention om biologisk diversitet
 Kønsdiversitet

Andet 
 Diversity (album)
 Diversity (dansegruppe)

Se også
 Mangfoldighed - flertydig
 Multipleks - flertydig
 Diversitetsindeks